Миљевац може да се односи на:

 Миљевац (Невесиње), насеље у општини Невесиње, Република Српска, БиХ
 Миљевац (Слуњ), насеље у саставу града Слуња, Кодрун, Република Хрватска
 Миљевац (Далмација), ?